

Folyók 

Bistrica, folyó Albániában
Bistrica, folyó Szlovéniában

Települések 
Bistrica, település Albániában, Finiq községben
Bistrica, település Bosznia-Hercegovinában, Banja Luka községben
Bistrica, település Bosznia-Hercegovinában, Gornji Vakuf-Uskoplje községben
Bistrica, település Bosznia-Hercegovinában, Gradiška községben
Bistrica, település Horvátországban, Verőce-Drávamente megyében
Bistrica, település Koszovóban, Leposaviq községben
Bistrica, település Macedóniában, Bitola községben
Bistrica, település Szerbiában, Crna Trava községben
Bistrica, település Szerbiában, Leskovac községben
Bistrica, település Szerbiában, Nova Varoš községben
Bistrica, település Szerbiában, Petrovac községben
Bistrica, településrész Szerbiában, Újvidék városnegyede
Bistrica, település Szlovéniában, Črnomelj községben
Bistrica, település Szlovéniában, Litija községben
Bistrica, település Szlovéniában, Naklo községben
Bistrica, település Szlovéniában, Šentrupert községben

Kapcsolódó szócikkek 
Bisztrica (egyértelműsítő lap)